Mužská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2019 probíhala na přelomu února a března roku 2019. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem nastoupilo šestnáct dvojic, včetně jedné postoupivší z kvalifikace. Obhájcem titulu byl pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, jehož členové skončili v semifinále na raketách Rama se Salisburym.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury, který ve finále za 82 minut zdolal japonsko-německou formaci Ben McLachlan a Jan-Lennard Struff po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Jejich celkový společný poměr zápasů po skončení činil 11–4. Ram vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Salisburyho to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (1. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2019